8-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин 2019 года прошёл с 10 по 14 апреля 2019 года на Arena Szczecin в польском городе Щецин под эгидой UEG. Было разыграно 12 комплектов медалей (7 у мужчин и 5 у женщин).

На чемпионате были разыграны медали только в индивидуальных дисциплинах.

Медали

Общий зачёт

Призёры соревнований

Результаты

Мужчины

Личное многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Женщины

Личное многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Бревно

Вольные упражнения

Ссылки 
 Официальный сайт

2019
Спортивная гимнастика
2019 год в гимнастике